Čedomir je južnoslavensko osobno ime. Nastaje od oblika "čedo" (dijete) i "mir". Koa takvo najčešće je među Srbima a u manjem dijelu među Crnogorcima i Makedoncima.

Poznati Čedomiri
Čedomir Jovanović -srbijanski političar
Čedomir Vitkovac-srbijanski košarkaš
Čedomir Bogićević-povjesničar

Imena